O Futebol Clube do Porto é um clube desportivo da cidade do Porto, Portugal, onde se praticam diversas modalidades. O presente artigo é sobre a sua secção de basquetebol, cuja equipa de seniores jogava na Liga Portuguesa de Basquetebol, o principal escalão da modalidade em Portugal. A equipa sénior foi extinta no final da época 2011-12. De 2012/13 a 2014/15, a secção de Basquetebol do FC Porto foi representada pela Dragon Force, equipa dos escalões de formação do clube. Atualmente, a equipa sénior foi recuperada e disputa neste momento a LPB (Liga Portuguesa de Basquetebol).

História 
Aquando da sua refundação em 1906 (refundação porque o clube contava já com uma primeira e breve existência no século XIX), no Futebol Clube do Porto praticava-se futebol, atletismo, boxe, cricket, halterofilismo, pólo aquático e natação; nessa altura, o basquetebol não era sequer conhecido em Portugal. A introdução da modalidade em terras lusas deu-se em 1913, e treze anos depois um grupo de sócios portistas resolveu criar no clube uma equipa de basquetebol. António Sanches, António Marta e Daniel Barbosa foram os impulsionadores da ideia, tendo-se-lhes juntado Gabriel Batista e A. Cabral para completar a equipa. O segundo lugar na Taça António Cardoso garantido logo na primeira época entusiasma a comunidade, que forma de imediato outras quatro equipas de basquetebol. Os basquetebolistas do FC Porto treinavam num campo ao ar livre incluído no complexo da Constituição.

A par de clubes como o Académico, o Fluvial ou o Estrela e Vigorosa Sport, o FC Porto contribuiu para fazer da cidade do Porto a grande força motora do basquetebol em Portugal, primeiro com a fundação da Associação de Basquetebol do Porto, a primeira no país, em 1926, e depois com a criação, no Porto, da Federação Portuguesa de Basquetebol, em 1927.

As décadas de trinta e quarenta não foram muito férteis em títulos para a secção de basquetebol do FC Porto, mas ainda assim a prática da modalidade foi-se solidificando num clube que se mostrava cada vez mais eclético. No ano de 1933, disputa-se o primeiro Campeonato de Portugal, no qual o FC Porto participa a par do Conimbricense, Académico, Fluvial, Guifões, Sp. Braga, Atlético de Braga e Sporting de Gouveia. Em 1940, o FC Porto jogava já num recinto coberto e iluminado, na Avenida dos Aliados. Os frutos vieram no final da década: em 1947/48 e 1949/50 o FC Porto foi campeão nacional da segunda divisão e duas épocas depois foi bicampeão nacional da primeira divisão, em 1951/52 e 1952/53.

A maior lenda do basquetebol portista chega no início da década de setenta. O seu nome é Dale Dover e fora um dos mais importantes jogadores da Universidade de Harvard nos anos anteriores. Com Dover como jogador-treinador, o FC Porto reconquista o título nacional 19 anos depois. Nesta altura, a equipa portista jogava em casa emprestada, habitualmente no Pavilhão Rosa Mota ou no pavilhão do Futebol Clube de Gaia, tendo passado a actuar no complexo das Antas quando foi concluída a construção do Pavilhão Américo de Sá. No final da mesma década, por iniciativa de Matos Pacheco (dirigente do basquetebol do FC Porto desde o início dos anos cinquenta) e Jorge Araújo, dá-se a profissionalização. A mudança é notória até mesmo no palmarés: há claramente um "antes" e um "depois" da profissionalização.

1995 marca uma viragem crucial no basquetebol português. É nesse ano que a Liga de Clubes de Basquetebol, fundada seis anos antes, organiza a primeira liga profissional. O basquetebol do FC Porto associa-se a um patrocinador, na altura a UBP (passando a ser designado FC Porto UBP), e entra com o pé direito na era do basquetebol profissional, vencendo as duas primeiras edições da liga. Sensivelmente na mesma altura, a equipa muda-se para o Pavilhão Rosa Mota, onde disporia de melhores condições de trabalho. Em 1997 é criada a FC Porto, Basquetebol, SAD, a par da FC Porto, Futebol, SAD. Jorge Nuno Pinto da Costa acumula a presidência das duas SAD's e do clube, enquanto Fernando Gomes é o principal administrador. A associação com a UBP dura apenas uma época; nas quatro épocas seguintes, o FC Porto é patrocinado pela Câmara Municipal da Maia e pelo Banco Mello (passando a chamar-se Porto Maia Banco Mello) e em 2000/01 o nome da equipa é FC Porto Multitema. Em 2001/02 o clube associa-se à Ferpinta, grupo empresarial português ligado à metalomecânica, à agro-pecuária e ao turismo, passando a utilizar a designação de FC Porto Ferpinta.

Ainda que a nível nacional o FC Porto se encontre entre os melhores e seja sempre candidato ao título em todas as competições, o seu desempenho a nível internacional é modesto, reflexo da posição do basquetebol português face às restantes federações europeias e mundiais. As suas melhores prestações europeias sucederam em 1997 e 2000, anos em que atingiu os quartos-de-final da Taça Saporta (em 1997 ainda designada Taça da Europa de Clubes), uma espécie de Taça das Taças de basquetebol. Pelo meio, em 1999, Paulo Pinto, então jogador do FC Porto, foi eleito pela FIBA como um dos 50 melhores jogadores da Europa e, nessa condição, incluído na lista de candidatos a integrar a selecção oeste do EURO ALL STAR.

No final da época 2011/2012 os responsáveis pela secção comunicaram à equipa técnica, que se fez representar pelo treinador principal, Moncho López, e o adjunto Diogo Gomes, e aos jogadores (o capitão Nuno Marçal, André Bessa e David Gomes estiveram presentes) que a equipa principal deixaria de competir na Liga, tendo a FC Porto Basquetebol, SAD sido dissolvido. Foi iniciado um projeto de formação com a designação de FC Porto Dragon Force, liderado pelo treinador Moncho López, tendo em 2012-2013 a equipa principal competido no campeonato nacional de seniores da divisão CNB2 na época 2012/2013, chegando à final da competição. Essa mesma equipa sagrou-se campeã nacional de Sub-20, derrotando o Benfica na final.

Na época 2013/2014, o FC Porto Dragon Force participou, a nível sénior, no segundo escalão do basquetebol nacional, designado de Proliga, sagrando-se campeão mas mantendo-se no mesmo escalão da modalidade.

Na época 2014/2015 sagra-se campeão na Proliga de novo e volta ao principal escalão da modalidade.

Em 2015/2016, a equipa participou no VIII Campeonato da LPB e na FIBA Europe Cup. Acabou a época com dois títulos conquistados, batendo o rival Benfica nas finais das Taça Hugo dos Santos (69-68) e Play-Offs do Campeonato (3-1).

Fruto da conquista da 2ª posição na Liga Betclic na época passada, o FC Porto assegurou a sua presença na Fase de Grupos da FIBA Europe Cup, no Grupo C (FC Porto, Fribourg Olympic, BC Pärnu Sadam, Heroes Den Bosch), grupo este que concluiu na 2ª posição (com menos 1 ponto que o 1º classificado, o Heroes Den Bosch) que permitiu o apuramento à 2ª fase da prova, um feito histórico na modalidade em Portugal. Na Segunda Ronda da FIBA Europe Cup, inserido no grupo I com Cholet Basket, Niners Chemnitz e SCMU Craiova, já conta com 2 vitórias em 2 partidas disputadas.

Plantel atual (2022/23)

Palmarés

Títulos

Jogadores históricos

Ligações externas 
 Site oficial do FC Porto
 Site oficial da Ferpinta
 Página do FC Porto Ferpinta no site da Liga de Clubes de Basquetebol

Ver também 
 Ranking Português de Títulos no Basquetebol

Basquetebol
Clubes de basquetebol de Portugal
Clubes esportivos fundados em 1926
Fundações em Portugal em 1926